SM U-37 – niemiecki okręt podwodny typu U-31 z okresu I wojny światowej
 SM U-37 – niemiecki okręt podwodny typu U-31 z okresu I wojny światowej SM U-32; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-37

Zobacz też 
 U-37

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich